En forestillet rækkefølge af mulige begivenheder eller handlinger.
Oversigt over en film eller et teaterstykkes ydre gang (sceneskifter og så videre).
Betegnelse for et manuskript til rollespil.